Garnison(s)stadt steht für:

 Garnisonsstadt Braunschweig, siehe Geschichte der Garnisonsstadt Braunschweig
 Garnisonsstadt Frankenberg, siehe Frankenberg/Sa.
 Garnisonsstadt Görlitz